Lodewijk I van Bourbon bijgenaamd de Lamme (Clermont, circa 1279 - Parijs, 6 april 1341) was van 1310 tot 1327 heer en van 1327 tot aan zijn dood hertog van Bourbon, van 1317 tot 1327 en van 1331 tot aan zijn dood graaf van Clermont en van 1328 tot aan zijn dood graaf van La Marche. Hij behoorde tot het huis Bourbon.

Levensloop
Lodewijk was de zoon van graaf Robert van Clermont, jongste zoon van koning Lodewijk IX van Frankrijk, en vrouwe Beatrix van Bourbon. Aan Franse zijde vocht hij in 1302 in de Guldensporenslag en in 1304 in de Slag bij Pevelenberg. 

In 1310 volgde hij zijn moeder op in de heerlijkheid Bourbon en in 1317 volgde hij zijn vader op als graaf van Clermont. In 1310 werd hij eveneens grootkamenier van Frankrijk. In 1327 kon koning Karel IV van Frankrijk hem ervan overtuigen om het graafschap Clermont in te ruilen voor het graafschap La Marche en werd Bourbon verheven tot hertogdom. Na het uitsterven van het huis Capet maakte hij in 1328 kans op de Franse kroon. Omdat Lodewijk mentaal instabiel was en soms zenuwinzinkingen had, ging de Franse troon uiteindelijk naar Filips VI uit het huis Valois.

Aan de zijde van Filips vocht Lodewijk in 1328 in de Slag bij Kassel. Hij behoorde tot de kleine kring van vertrouwelingen en adviseurs van Filips VI en in 1331 kreeg hij opnieuw het graafschap Clermont toegewezen. In 1341 stierf Lodewijk, waarna hij werd bijgezet in het Jacobijnenklooster van Parijs.

Huwelijk en nakomelingen
In 1310 huwde hij met Maria van Avesnes (1280-1354), dochter van graaf Jan II van Holland. Ze kregen acht kinderen:
 Peter I (1311-1356), hertog van Bourbon en graaf van Clermont
 Johanna (1312-1402), huwde in 1324 met graaf Guigo VII van Forez
 Margaretha (1313-1362), huwde in 1320 met Jean II de Sully en in 1346 met Hutin de Vermeilles
 Maria (1315-1387), huwde in 1330 met Gwijde van Lusignan en in 1347 met vorst Robert van Tarente
 Filips (1316-na 1327)
 Jacob (1318)
 Beatrix (1318-1383), huwde in 1334 met koning Jan van Bohemen en in 1347 met Eudes II de Grancey
 Jacob I (1319-1362), graaf van La Marche

Ook had hij een aantal buitenechtelijke kinderen bij Jeanne de Bourbon-Lancy, dame de Clessy.

Voorouders

Graaf van La Marche
Hertog van Bourbon
Graaf van Clermont-en-Beauvaisis
Huis Bourbon
Persoon in de 14e eeuw